Цифра — многозначный термин:
 Цифры — знаки для записи чисел (числовые знаки).
Римские цифры  — цифры, использовавшиеся древними римлянами.
Арабские цифры — традиционное название набора из десяти знаков, используемых в большинстве стран для записи чисел в десятичной системе счисления.
Цифры майя — запись чисел, основанная на двадцатеричной позиционной системе счисления, использовавшаяся цивилизацией майя.
Цифры Сучжоу — десятичная позиционная система записи чисел, бытовавшая в Китае и королевстве Рюкю.
Еврейские цифры — еврейская система счисления,  использующая 22 буквы еврейского алфавита.
Чувашские цифры — древнее обозначение чисел, из тюркской рунической письменности.
Вавилонские цифры — цифры, использовавшиеся вавилонянами в своей шестидесятеричной системе счисления.
Бирманские цифры — знаки, использующиеся для записи чисел в бирманском (мьянманском) языке.
Японские цифры — совокупность заимствованной китайской системы счёта и исконно японской, использующаяся для записи чисел в современной Японии.
Вьетнамские цифры — совокупность исконно вьетнамской и заимствованной из Китая систем счёта.
Эгейские цифры — система счисления, использовавшаяся минойской и крито-микенской цивилизациями.
Корейские цифры —  для счёта используется два типа числительных: исконно корейские числительные и числительные китайского происхождения.
Китайские цифры —  традиционный способ записи чисел в китайской письменности.
Кириллические цифры — способ записи чисел алфавитной записи чисел с использованием кириллицы или глаголицы.
Египетские цифры — непозиционная система счисления, которая употреблялась в Древнем Египте вплоть до начала X века н. э.
Абджадия — система обозначения чисел с помощью арабских букв.
Маюскульные цифры — обычные цифры, равные по размеру заглавной букве.
Минускульные цифры — символы арабских цифр, по высоте близкие к строчным буквам и обладающие (кроме цифр 0, 1 и 2) верхними или нижними выносными элементами.
Юникод:
Цифры майя — блок стандарта Юникод.
Обрамлённые цифры — блок стандарта Юникод.

 Цифра — разговорный синоним понятия цифровые технологии.
 Дьёрдь Цифра (; 5 ноября 1921 — 17 января 1994) — венгерский пианист-виртуоз, знаменитый оригинальными трактовками классических произведений.
 Цифра — вид камуфляжной раскраски.
 «Цифра» — опера Антонио Сальери.
 «О фатальных датах и цифрах» — песня Владимира Высоцкого, написанная в начале 1971 года.
 «Истина в цифрах: Рассказ о Википедии»  — американский документальный фильм, который исследует историю интернет-энциклопедии Википедия и культурные последствия от её появления.
 Цифро-аналоговый преобразователь — устройство для преобразования цифрового (обычно двоичного) кода в аналоговый сигнал.

См. также 

 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 Число